John Mitchell (* 26. April 1941 in Hollywood, Kalifornien) ist ein US-amerikanischer Komponist.

Er studierte Komposition an der University of California in Los Angeles. Zurzeit ist er Kirchenmusikdirektor an der
First Church of Christ, Scientist, Santa Monica. Mitchell ist Mitglied des "American Music Center" und des "Center for Promotion of Contemporary Composers". 

Er komponierte Opern, ein Requiem, Kammermusik sowie Werke für Orgel und für Klavier.

Weblinks 
 Offizielle Website

Komponist (Vereinigte Staaten)
Komponist klassischer Musik (20. Jahrhundert)
Geboren 1941
Mann
US-Amerikaner